Hōkō-ji es el nombre de varios templos budistas en Japón, incluyendo:

.- Un templo de la secta Tendaishū en Kioto.
.- Un templo rinzai en Shizuoka.
.- Otro de los nombres para Asuka-dera. Véase también Gangō-ji.
.- Nombre arcaico del Kōryū-ji, un templo shingon en Kioto.

Otros templos llamados el mismo modo son:

 en Miki, prefectura de Hyōgo.
 en Enzan, prefectura de Yamanashi.
 cerca de Kamogawa, prefectura de Chiba.